Een gouvernement van Tunesië, zie Médenine (gouvernement)
 De hoofdstad van het gouvernement, zie Médenine (stad)